Сезона 2008-09 је била прва сезона Балканске Међународне Кошаркашке Лиге. Такмичило се десет тимова из Северне Македоније, Бугарске, Румуније и Србије.

Тим

Формат

Регуларни део сезоне 
У регуларном делу сезоне тимови су били подељени у две групе са по пет тимова. Свака екипа је играла са сваким тимом из своје групе код куће и у гостима. Најбоље 4 екипе у свакој групи пласирале су се у плеј-оф. Мечеви су одиграни од 7. октобра 2008. године до 18. фебруара 2009.године.

Четвртфинале 
Најбоље четири екипе у свакој групи иду у четвртфинале. Првопласирани из групе А/Б  је играо са четвртопласираним у групи Б/групи А. Такође, другопласирани из групе А/Б групе играо је са трећепласираним из групе Б / А.

Фајнал фор 
Четири преостале екипе играју полуфиналне утакмице и победници иду у финале. Поражени су играли за треће место.

Група A

Група Б 

Прве утакмице четвртфинала одигране су 25. и 26. фебруара и 6. марта, а реванш мечеви су одиграни 3. 4. и 10. марта.

Спољашње везе 
 Званични сајт Балканске лиге
 Балканска лига и livescores 

Кошарка у Србији
Кошарка у Бугарској
Кошарка у Румунији
Кошарка у Северној Македонији